NX:

 NX bit — функция ЦПУ.
 NX NoMachine — технология удалённого доступа.
 FreeNX — реализация технологии NX NoMachine с открытым исходным кодом.
 NX (САПР) (старое название Unigraphics) — CAD/CAM/CAE PLM-система от компании Siemens PLM Software
 Байонет NX — оправа объектива беззеркальных фотокамер Samsung.
 NX — обозначение Военно-морского креста, награды США, в документах Министерства Военно-морских сил США.
 NX CAE — набор средств инженерного анализа от компании Siemens PLM Software.
 NX CAM — система автоматизированной разработки управляющих программ для станков с ЧПУ от компании Siemens PLM Software.
 Lexus NX — автомобиль, компактный кроссовер премиум класса.